Breukelman ist der Name von

 Alfred Breukelman (* 1959), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Frans Hendrik Breukelman (1916–1993), niederländischer reformierter Theologe, Pfarrer, Theologieprofessor und Autor, Mit-Begründer der Amsterdamer Schule